Velika nagrada Avstrije 1971 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 15. avgusta 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Jo Siffert
| BRM
| 54
| 1:30:23,91
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 54
| + 4,12 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 8
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 54
| + 19,77 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 3
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 54
| + 31,87 s
| 10
| 3
|-
! 5
| 7
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 54
| + 48,43 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 25
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 54
| + 1:24,51
| 13
| 1
|-
! 7
| 24
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 54
| + 1:37,42
| 12
|  
|-
! 8
| 17
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 53
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 10
|  Jackie Oliver
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 10
| 23
|  Peter Gethin
| BRM
| 52
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 16
|  Helmut Marko
| BRM
| 52
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 12
| 19
|  Nanni Galli
| March-Alfa Romeo
| 51
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! NC
| 27
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 47
| Odstop
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 42
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 35
| Pog. gred
| 2
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 31
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 20
| Obnašanje
| 21
|  
|-
! Ods
| 22
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 12
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 8
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
|  Howden Ganley
| BRM
| 5
| Vžig
| 14
|  
|-
! Ods
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 4
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jo Bonnier
| McLaren-Ford
| 0
| Puščanje goriva
| 20
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jo Siffert - 1:38.47

Formula 1 sezona 1971
1971